Você se refere a Dagga:
 Cannabis sativa
 Leonotis leonurus, mais comumente conhecida como "wild dagga"
 Leonotis nepetifolia, mais comumente conhecida como "Klip dagga"

Desambiguação